Kolba − naczynie laboratoryjne
 Kolba − element broni palnej
 Kolba − rodzaj kwiatostanu
 Kolba − góra w Rudawach Weporskich na Słowacji